Niektóre kościoły pod wezwaniem Niepokalanego Serca Maryi:

W Polsce

 Kościół Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny i św. Mikołaja w Grabowie nad Prosną
 Kościół Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny w Krakowie (ul. Smoleńsk)
 Konkatedra Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny w Sokołowie Podlaskim

Na świecie

 Katedra Niepokalanego Serca Najświętszej Marii Panny w Irkucku

Inne kościoły Matki Bożej i Najświętszej Marii Panny 

!